«Хочу быть отважным» — советский мультипликационный фильм, снятый в 1963 году Объединением кукольных фильмов студии «Союзмультфильм» на основе пьесы польского драматурга Яна Вильковского и Ганны Янушевской «Тигрёнок Петрик».

Сюжет 
Маленький тигрёнок Петрик был очень боязлив, за что старый Тигр-сосед отобрал у него полоски до тех пор, пока Петрик не станет отважным. Никто не мог толком сказать тигрёнку, что такое отвага. Но когда заболела мама, он, не задумываясь, пошёл за доктором Белым Медведем, несмотря на темноту и бушевавшую грозу.

Создатели

Роли озвучивали

Награды 
 1965 — почётный диплом VI Международного фестиваля документальных и экспериментальных фильмов в Монтевидео

Видео 
 Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Весёлая семейка» (Союзмультфильм).

Литература 
 , Н. Гернет «Хочу быть отважным» — с. 159.

Примечания

Ссылки 
 
 «Хочу быть отважным» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кукольные мультфильмы СССР 1963 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Вадима Курчевского